Brădești (Harghita), een gemeente in Harghita, Roemenië
 Brădești (Dolj), een gemeente in Dolj, Roemenië